Greatrex ist der Familienname folgender Personen:

 Geoffrey B. Greatrex (* 1968), kanadischer Historiker
 Richard Greatrex, britischer Kameramann
 Tom Greatrex (* 1974), britischer Politiker